Желењице могу бити:

 Желењице (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Желењице (Мост), насељено мјесто у округу Мост, Устечки крај, Чешка Република